Samson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chris Samson
 Robert Archibald Samson